Pomník Johanna Wolfganga Goetha je pojmenování pro několik soch/pomníků/památníků v těchto místech:

Pomníky
 Pomník Johanna Wolfganga Goetha (Aš) – Goethovo náměstí
 Pomník Johanna Wolfganga Goetha (Karlovy Vary) – busta při Goethově stezce
 Pomník Johanna Wolfganga Goetha (Lipsko) – před Starou burzou
 Pomník Johanna Wolfganga Goetha (Loket) – socha naproti kapli sv. Anny
 Pomník Johanna Wolfganga Goetha (Mariánské Lázně) – Goethe sedící na lavičce

Sousoší
 Sousoší J. W. Goethe a Friedrich Schiller (Výmar)